Le nom James Carpenter peut faire référence à :
James Carpenter (1840-1899), astronome britannique.
James Carpenter (né en 1962), escrimeur américain.
James Carpenter (né en 1989), joueur américain de football américain.

Voir aussi